Vierkirchenblick oder auch Vier-Kirchen-Blick steht für

 Vierkirchenblick (Bamberg)
 Vierkirchenblick in Göttingen, siehe St. Albani (Göttingen)#Vierkirchenblick
 Vierkirchenblick (Hannover)